|-
|(39251)||2000 YL97|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,077|| align=right|11,76|| align=right|5,127||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39252)||2000 YU101|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,064|| align=right|16,34|| align=right|5,770||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39253)||2000 YH106|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,181|| align=right|5,46|| align=right|3,574||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39254)||2000 YF112|| align=right|14,5|| align=right|2,361|| align=right|0,229|| align=right|8,34|| align=right|3,628||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39255)||2000 YA119|| align=right|14,5|| align=right|2,389|| align=right|0,124|| align=right|6,86|| align=right|3,692||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39256)||2000 YE120|| align=right|15,9|| align=right|1,955|| align=right|0,106|| align=right|22,26|| align=right|2,733||MBA||19. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39257)||2000 YT122|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,103|| align=right|10,33|| align=right|4,041||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39258)||2000 YZ134|| align=right|13,7|| align=right|2,676|| align=right|0,184|| align=right|12,25|| align=right|4,378||MBA||17. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39259)||2000 YJ136|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,082|| align=right|16,07|| align=right|5,121||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39260)||2000 YE138|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,176|| align=right|11,79|| align=right|5,577||MBA||26. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39261)||2000 YG138|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,179|| align=right|11,01|| align=right|5,149||MBA||26. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39262)||2000 YK138|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,155|| align=right|24,62|| align=right|3,519||MBA||26. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39263)||2000 YK139|| align=right|13,4|| align=right|3,085|| align=right|0,270|| align=right|17,16|| align=right|5,417||MBA||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39264)||2000 YQ139|| align=right|10,3|| align=right|5,218|| align=right|0,071|| align=right|18,22|| align=right|11,92||JUT||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39265)||2001 AH2|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,173|| align=right|14,66|| align=right|3,833||MBA||3. januar 2001||Perth||J. Biggs
|-
|(39266)||2001 AT2|| align=right|12,5|| align=right|3,972|| align=right|0,253|| align=right|7,04|| align=right|7,916||HLD||1. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39267)||2001 AU3|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,041|| align=right|11,02|| align=right|5,315||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39268)||2001 AK7|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,063|| align=right|11,84|| align=right|5,380||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39269)||2001 AK9|| align=right|13,4|| align=right|3,174|| align=right|0,098|| align=right|10,94|| align=right|5,654||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39270)||2001 AH11|| align=right|12,0|| align=right|5,199|| align=right|0,075|| align=right|5,41|| align=right|11,86||JUT||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39271)||2001 AM20|| align=right|13,9|| align=right|2,698|| align=right|0,194|| align=right|13,01|| align=right|4,431||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39272)||2001 AB23|| align=right|14,2|| align=right|3,083|| align=right|0,030|| align=right|10,85|| align=right|5,413||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39273)||2001 AO30|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,136|| align=right|14,57|| align=right|5,693||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39274)||2001 AP34|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|6,47|| align=right|3,595||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39275)||2001 AV37|| align=right|11,8|| align=right|5,217|| align=right|0,085|| align=right|18,02|| align=right|11,92||JUT||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39276)||2001 AT39|| align=right|13,4|| align=right|2,913|| align=right|0,362|| align=right|12,55|| align=right|4,970||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39277)||2001 BE6|| align=right|14,8|| align=right|2,412|| align=right|0,102|| align=right|6,71|| align=right|3,745||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39278)||2001 BK9|| align=right|12,0|| align=right|5,278|| align=right|0,080|| align=right|6,01|| align=right|12,13||JUT||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39279)||2001 BZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,099|| align=right|3,64|| align=right|4,120||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39280)||2001 BE24|| align=right|12,0|| align=right|5,227|| align=right|0,065|| align=right|12,02|| align=right|11,95||JUT||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39281)||2001 BZ35|| align=right|13,9|| align=right|3,028|| align=right|0,005|| align=right|10,33|| align=right|5,268||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39282)||2001 BM36|| align=right|12,2|| align=right|3,970|| align=right|0,185|| align=right|6,88|| align=right|7,908||HLD||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39283)||2001 BN45|| align=right|14,3|| align=right|2,579|| align=right|0,179|| align=right|14,15|| align=right|4,140||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39284)||2001 BB62|| align=right|12,1|| align=right|5,161|| align=right|0,049|| align=right|9,02|| align=right|11,73||JUT||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39285)||2001 BP75|| align=right|12,9|| align=right|5,137|| align=right|0,080|| align=right|6,51|| align=right|11,65||JUT||26. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39286)||2001 CX6|| align=right|12,3|| align=right|5,274|| align=right|0,070|| align=right|4,65|| align=right|12,12||JUT||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39287)||2001 CD14|| align=right|12,7|| align=right|5,067|| align=right|0,041|| align=right|5,24|| align=right|11,41||JUT||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39288)||2001 CD21|| align=right|13,1|| align=right|5,281|| align=right|0,052|| align=right|1,95|| align=right|12,14||JUT||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39289)||2001 CT28|| align=right|12,1|| align=right|5,224|| align=right|0,046|| align=right|10,03|| align=right|11,94||JUT||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39290)||2001 CC29|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,093|| align=right|10,46|| align=right|5,637||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39291)||2001 DG|| align=right|15,1|| align=right|2,817|| align=right|0,055|| align=right|3,06|| align=right|4,729||MBA||16. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39292)||2001 DS4|| align=right|12,6|| align=right|5,255|| align=right|0,141|| align=right|9,40|| align=right|12,05||JUT||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39293)||2001 DQ10|| align=right|11,8|| align=right|5,239|| align=right|0,038|| align=right|14,40|| align=right|11,99||JUT||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39294)||2001 DB33|| align=right|12,3|| align=right|3,978|| align=right|0,053|| align=right|12,02|| align=right|7,932||HLD||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39295)||2001 DF95|| align=right|13,5|| align=right|3,095|| align=right|0,074|| align=right|12,32|| align=right|5,444||MBA||18. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(39296)||2001 EQ4|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,123|| align=right|5,38|| align=right|4,082||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39297)||2001 FE53|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,065|| align=right|2,26|| align=right|4,524||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39298)||2001 FV132|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,142|| align=right|7,44|| align=right|4,159||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(39299)||2001 HF5|| align=right|13,6|| align=right|2,762|| align=right|0,247|| align=right|9,87|| align=right|4,589||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39300)||2001 HM38|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,090|| align=right|6,07|| align=right|3,601||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39301)||2001 OB100|| align=right|12,8|| align=right|3,990|| align=right|0,226|| align=right|3,34|| align=right|7,968||HLD||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39302)||2001 QC29|| align=right|12,8|| align=right|3,109|| align=right|0,211|| align=right|17,70|| align=right|5,481||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39303)||2001 QR56|| align=right|14,7|| align=right|2,783|| align=right|0,053|| align=right|7,08|| align=right|4,641||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39304)||2001 QX77|| align=right|13,6|| align=right|2,208|| align=right|0,053|| align=right|6,86|| align=right|3,279||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39305)||2001 QX180|| align=right|12,7|| align=right|3,151|| align=right|0,115|| align=right|6,63|| align=right|5,593||MBA||29. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(39306)||2001 SV249|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|5,665||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39307)||2001 TJ42|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,190|| align=right|8,11|| align=right|4,089||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39308)||2001 TP57|| align=right|15,1|| align=right|3,117|| align=right|0,054|| align=right|3,04|| align=right|5,501||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39309)||2001 TE59|| align=right|14,4|| align=right|3,236|| align=right|0,188|| align=right|1,41|| align=right|5,821||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39310)||2001 TC64|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,040|| align=right|2,15|| align=right|5,017||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39311)||2001 TF76|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,098|| align=right|2,87|| align=right|5,544||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39312)||2001 TD93|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,144|| align=right|11,23|| align=right|5,652||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39313)||2001 TS104|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,015|| align=right|1,54|| align=right|4,187||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39314)||2001 UH5|| align=right|14,0|| align=right|2,648|| align=right|0,302|| align=right|14,29|| align=right|4,308||MBA||19. oktober 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(39315)||2001 UA10|| align=right|13,4|| align=right|3,213|| align=right|0,066|| align=right|14,51|| align=right|5,758||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39316)||2001 UH80|| align=right|16,9|| align=right|2,410|| align=right|0,181|| align=right|1,11|| align=right|3,741||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39317)||2001 UU168|| align=right|13,2|| align=right|2,544|| align=right|0,264|| align=right|11,51|| align=right|4,058||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39318)||2001 VT33|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,011|| align=right|2,29|| align=right|3,726||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39319)||2001 VT35|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,104|| align=right|1,24|| align=right|5,422||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39320)||2001 VK46|| align=right|13,1|| align=right|3,015|| align=right|0,231|| align=right|14,48|| align=right|5,233||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39321)||2001 VC85|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,150|| align=right|1,75|| align=right|3,755||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39322)||2001 VH98|| align=right|13,6|| align=right|2,686|| align=right|0,242|| align=right|14,20|| align=right|4,402||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39323)||2001 WO40|| align=right|13,3|| align=right|2,553|| align=right|0,173|| align=right|15,81|| align=right|4,078||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39324)||2001 WZ86|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|6,84|| align=right|3,424||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39325)||2001 WA87|| align=right|14,0|| align=right|2,589|| align=right|0,212|| align=right|5,72|| align=right|4,164||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39326)||2001 XL37|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,151|| align=right|16,14|| align=right|5,807||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39327)||2001 XY97|| align=right|14,8|| align=right|3,047|| align=right|0,297|| align=right|1,43|| align=right|5,318||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39328)||2001 XO115|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,075|| align=right|4,93|| align=right|3,557||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39329)||2001 XW154|| align=right|15,6|| align=right|3,037|| align=right|0,152|| align=right|0,56|| align=right|5,291||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39330)||2001 XZ195|| align=right|16,5|| align=right|2,324|| align=right|0,239|| align=right|1,81|| align=right|3,542||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39331)||2001 YO87|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,233|| align=right|10,14|| align=right|4,581||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39332)||2002 AH10|| align=right|14,3|| align=right|3,083|| align=right|0,053|| align=right|11,73|| align=right|5,413||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39333)||2002 AM10|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,114|| align=right|5,04|| align=right|3,495||MBA||4. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(39334)||2002 AV10|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,296|| align=right|5,08|| align=right|4,260||MBA||6. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|39335 Caccin||2002 AR12|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,166|| align=right|0,80|| align=right|4,656||MBA||10. januar 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|39336 Mariacapria||2002 AA13|| align=right|15,3|| align=right|3,141|| align=right|0,098|| align=right|1,17|| align=right|5,567||MBA||11. januar 2002||Campo Imperatore||Campo Imperatore Near Earth Object Survey
|-
|(39337)||2002 AZ13|| align=right|15,4|| align=right|2,469|| align=right|0,140|| align=right|2,19|| align=right|3,879||MBA||12. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39338)||2002 AG28|| align=right|15,7|| align=right|2,464|| align=right|0,136|| align=right|1,69|| align=right|3,867||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39339)||2002 AD32|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,143|| align=right|2,56|| align=right|5,632||MBA||8. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(39340)||2002 AS46|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,080|| align=right|3,05|| align=right|5,151||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39341)||2002 AM50|| align=right|15,9|| align=right|2,722|| align=right|0,144|| align=right|1,45|| align=right|4,491||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39342)||2002 AA51|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,071|| align=right|11,97|| align=right|5,148||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39343)||2002 AV58|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,042|| align=right|5,55|| align=right|4,427||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39344)||2002 AC60|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,178|| align=right|16,46|| align=right|5,505||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39345)||2002 AU63|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,172|| align=right|14,59|| align=right|4,035||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39346)||2002 AT106|| align=right|16,2|| align=right|2,783|| align=right|0,069|| align=right|2,14|| align=right|4,643||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39347)||2002 AO107|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,143|| align=right|3,64|| align=right|4,048||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39348)||2002 AE117|| align=right|14,6|| align=right|3,266|| align=right|0,090|| align=right|1,91|| align=right|5,903||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39349)||2002 AQ117|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,072|| align=right|14,40|| align=right|4,095||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39350)||2002 AC120|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,120|| align=right|2,23|| align=right|4,455||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39351)||2002 AB122|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,150|| align=right|4,30|| align=right|3,328||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39352)||2002 AX123|| align=right|14,7|| align=right|3,000|| align=right|0,121|| align=right|2,30|| align=right|5,194||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39353)||2002 AR144|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,164|| align=right|6,71|| align=right|4,266||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39354)||2002 AX148|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,206|| align=right|4,70|| align=right|3,563||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39355)||2002 AH161|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,214|| align=right|0,83|| align=right|3,608||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39356)||2002 AK161|| align=right|14,0|| align=right|3,412|| align=right|0,046|| align=right|1,51|| align=right|6,301||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39357)||2002 AD162|| align=right|15,4|| align=right|2,796|| align=right|0,014|| align=right|2,95|| align=right|4,675||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39358)||2002 AL162|| align=right|14,1|| align=right|2,994|| align=right|0,103|| align=right|8,78|| align=right|5,179||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39359)||2002 AD178|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,037|| align=right|9,71|| align=right|4,486||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39360)||2002 AP178|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,137|| align=right|1,33|| align=right|3,775||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39361)||2002 AM179|| align=right|16,4|| align=right|2,267|| align=right|0,132|| align=right|3,63|| align=right|3,413||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39362)||2002 BU1|| align=right|12,0|| align=right|5,103|| align=right|0,061|| align=right|9,74|| align=right|11,53||JUT||21. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39363)||2002 BW6|| align=right|16,2|| align=right|2,282|| align=right|0,155|| align=right|6,35|| align=right|3,446||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39364)||2002 BN7|| align=right|14,8|| align=right|2,714|| align=right|0,062|| align=right|14,11|| align=right|4,470||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39365)||2002 BP10|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,179|| align=right|4,05|| align=right|3,639||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39366)||2002 BR10|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|3,15|| align=right|3,727||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39367)||2002 BY16|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,031|| align=right|5,94|| align=right|4,687||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39368)||2002 BA18|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,173|| align=right|2,91|| align=right|3,783||MBA||21. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39369)||2002 CE13|| align=right|10,6|| align=right|5,160|| align=right|0,059|| align=right|18,16|| align=right|11,72||JUT||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(39370)||2002 CK22|| align=right|15,6|| align=right|2,727|| align=right|0,025|| align=right|2,97|| align=right|4,501||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(39371)||2002 CF49|| align=right|13,8|| align=right|3,019|| align=right|0,050|| align=right|11,27|| align=right|5,246||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(39372)||2002 CS51|| align=right|14,3|| align=right|3,268|| align=right|0,046|| align=right|4,70|| align=right|5,908||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(39373)||2002 CX53|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,179|| align=right|1,62|| align=right|3,631||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39374)||2002 CB83|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,034|| align=right|2,78|| align=right|4,469||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39375)||2002 CW100|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,150|| align=right|1,93|| align=right|3,595||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39376)||2002 CU105|| align=right|14,9|| align=right|2,412|| align=right|0,218|| align=right|1,89|| align=right|3,744||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39377)||2002 CO106|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,210|| align=right|4,40|| align=right|4,183||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39378)||2101 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,105|| align=right|5,01|| align=right|4,428||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39379)||2120 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,129|| align=right|6,53|| align=right|3,437||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39380)||2169 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,056|| align=right|6,73|| align=right|3,621||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39381)||2603 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,187|| align=right|2,89|| align=right|3,654||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|39382 Opportunity||2696 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,962|| align=right|0,201|| align=right|2,91|| align=right|7,887||HLD||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39383)||2765 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,695|| align=right|0,189|| align=right|1,22|| align=right|4,424||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39384)||2814 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,139|| align=right|6,19|| align=right|5,517||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39385)||4017 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,258|| align=right|13,21|| align=right|4,485||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39386)||4039 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,229|| align=right|1,66|| align=right|3,600||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39387)||4150 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,193|| align=right|11,95|| align=right|4,434||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39388)||4190 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,161|| align=right|5,72|| align=right|3,635||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39389)||4191 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,049|| align=right|15,26|| align=right|5,549||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39390)||4839 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,206|| align=right|2,19|| align=right|3,594||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39391)||4885 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,206|| align=right|4,36|| align=right|3,612||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39392)||4893 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,879|| align=right|0,025|| align=right|2,28|| align=right|4,885||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39393)||5564 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,199|| align=right|3,46|| align=right|3,663||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39394)||6027 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,183|| align=right|2,26|| align=right|3,587||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39395)||6199 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,168|| align=right|2,87|| align=right|3,348||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39396)||6243 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,077|| align=right|2,84|| align=right|3,611||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39397)||6514 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,682|| align=right|0,141|| align=right|14,13|| align=right|4,391||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39398)||6609 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,696|| align=right|0,185|| align=right|13,70|| align=right|4,427||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39399)||6688 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,136|| align=right|0,191|| align=right|5,23|| align=right|5,552||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39400)||6808 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,122|| align=right|5,23|| align=right|5,486||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39401)||7572 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,125|| align=right|3,63|| align=right|3,438||MBA||27. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39402)||9074 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,149|| align=right|0,75|| align=right|4,415||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39403)||9514 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,830|| align=right|0,038|| align=right|2,48|| align=right|4,761||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39404)||9582 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,212|| align=right|16,20|| align=right|5,503||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|39405 Mosigkau||1063 T-1|| align=right|13,3|| align=right|3,964|| align=right|0,224|| align=right|1,76|| align=right|7,892||HLD||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39406)||1145 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,461|| align=right|0,129|| align=right|3,65|| align=right|3,861||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39407)||1187 T-1|| align=right|17,3|| align=right|2,290|| align=right|0,154|| align=right|2,01|| align=right|3,466||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39408)||1273 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,095|| align=right|6,55|| align=right|5,169||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39409)||2100 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,177|| align=right|6,03|| align=right|3,479||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39410)||2191 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,178|| align=right|6,27|| align=right|3,467||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39411)||2266 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,005|| align=right|0,102|| align=right|1,77|| align=right|5,209||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39412)||3097 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,480|| align=right|0,181|| align=right|2,36|| align=right|3,905||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39413)||3113 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,120|| align=right|1,54|| align=right|3,447||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39414)||3283 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,138|| align=right|4,52|| align=right|3,875||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39415)||4231 T-1|| align=right|13,4|| align=right|3,934|| align=right|0,211|| align=right|2,38|| align=right|7,801||HLD||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39416)||1024 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,201|| align=right|7,05|| align=right|3,390||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39417)||1100 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,084|| align=right|9,37|| align=right|4,375||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39418)||1204 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,111|| align=right|3,40|| align=right|3,330||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39419)||1244 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,094|| align=right|14,24|| align=right|4,436||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39420)||2084 T-2|| align=right|15,2|| align=right|1,962|| align=right|0,080|| align=right|21,52|| align=right|2,747||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39421)||2128 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,119|| align=right|8,52|| align=right|3,318||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39422)||3109 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,986|| align=right|0,127|| align=right|10,75|| align=right|5,160||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39423)||3136 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,049|| align=right|0,149|| align=right|4,26|| align=right|5,323||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39424)||3143 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,085|| align=right|2,46|| align=right|3,352||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39425)||3240 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,995|| align=right|0,107|| align=right|1,81|| align=right|5,183||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39426)||3278 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,214|| align=right|3,04|| align=right|3,772||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39427)||3360 T-2|| align=right|11,9|| align=right|3,985|| align=right|0,189|| align=right|3,88|| align=right|7,954||HLD||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39428)||4169 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,467|| align=right|0,204|| align=right|3,39|| align=right|3,874||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39429)||4223 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,125|| align=right|11,32|| align=right|3,789||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39430)||4264 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,122|| align=right|13,81|| align=right|4,421||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39431)||5178 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,016|| align=right|0,065|| align=right|8,73|| align=right|5,236||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39432)||1079 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,168|| align=right|11,81|| align=right|4,413||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39433)||1113 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,096|| align=right|14,33|| align=right|5,539||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39434)||1202 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,036|| align=right|5,46|| align=right|3,288||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39435)||2029 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,151|| align=right|9,13|| align=right|4,539||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39436)||2162 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,136|| align=right|5,56|| align=right|3,793||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39437)||2203 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,097|| align=right|11,92|| align=right|5,656||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39438)||2218 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,170|| align=right|6,01|| align=right|3,357||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39439)||2242 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,125|| align=right|8,54|| align=right|5,431||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39440)||2282 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,451|| align=right|0,156|| align=right|7,41|| align=right|3,836||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39441)||2293 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,176|| align=right|0,070|| align=right|11,85|| align=right|5,658||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39442)||2384 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,146|| align=right|3,96|| align=right|3,340||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39443)||2394 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,119|| align=right|25,07|| align=right|5,611||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39444)||3264 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,166|| align=right|0,25|| align=right|5,678||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39445)||3336 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,201|| align=right|0,109|| align=right|1,19|| align=right|3,264||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39446)||3348 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,128|| align=right|0,119|| align=right|0,89|| align=right|5,530||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39447)||3412 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,740|| align=right|0,140|| align=right|8,91|| align=right|4,534||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39448)||3455 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,753|| align=right|0,086|| align=right|2,36|| align=right|4,568||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39449)||3486 T-3|| align=right|15,4|| align=right|3,187|| align=right|0,186|| align=right|0,70|| align=right|5,687||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39450)||3552 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,176|| align=right|2,20|| align=right|5,715||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39451)||3992 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,182|| align=right|3,35|| align=right|3,838||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39452)||4027 T-3|| align=right|17,5|| align=right|2,226|| align=right|0,196|| align=right|5,39|| align=right|3,321||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39453)||4070 T-3|| align=right|13,2|| align=right|3,181|| align=right|0,103|| align=right|23,06|| align=right|5,672||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39454)||4082 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,119|| align=right|13,16|| align=right|4,411||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39455)||4091 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,095|| align=right|8,04|| align=right|5,650||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39456)||4120 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,718|| align=right|0,054|| align=right|4,12|| align=right|4,480||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39457)||4167 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,101|| align=right|5,28|| align=right|4,558||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39458)||4198 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,131|| align=right|0,131|| align=right|15,89|| align=right|5,539||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39459)||4266 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,149|| align=right|17,81|| align=right|5,416||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39460)||4332 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,156|| align=right|17,18|| align=right|5,535||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39461)||5019 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,119|| align=right|14,27|| align=right|5,655||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39462)||5175 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,172|| align=right|11,03|| align=right|3,813||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|39463 Phyleus||1973 SZ|| align=right|13,1|| align=right|5,135|| align=right|0,087|| align=right|5,78|| align=right|11,64||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|39464 Pöppelmann||1973 UO5|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,194|| align=right|0,70|| align=right|3,789||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39465)||1978 RW6|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|7,61|| align=right|3,554||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39466)||1978 RX6|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,153|| align=right|6,85|| align=right|3,570||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39467)||1978 RA7|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,192|| align=right|0,81|| align=right|3,518||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39468)||1978 RY7|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,077|| align=right|7,19|| align=right|3,535||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39469)||1978 RG9|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,151|| align=right|10,73|| align=right|4,127||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39470)||1978 UB7|| align=right|15,3|| align=right|2,699|| align=right|0,183|| align=right|14,27|| align=right|4,434||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(39471)||1978 UF8|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,125|| align=right|3,16|| align=right|3,239||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(39472)||1978 VJ3|| align=right|14,0|| align=right|3,064|| align=right|0,044|| align=right|9,18|| align=right|5,362||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39473)||1978 VW3|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,024|| align=right|5,92|| align=right|3,679||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39474)||1978 VC7|| align=right|11,2|| align=right|5,272|| align=right|0,088|| align=right|13,05|| align=right|12,11||JUT||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39475)||1978 VE8|| align=right|14,3|| align=right|3,019|| align=right|0,061|| align=right|3,19|| align=right|5,244||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39476)||1979 MA2|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,113|| align=right|6,16|| align=right|3,339||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39477)||1979 MF5|| align=right|14,6|| align=right|2,854|| align=right|0,064|| align=right|5,59|| align=right|4,820||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39478)||1980 FR4|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,081|| align=right|6,65|| align=right|3,642||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39479)||1980 UQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,152|| align=right|4,50|| align=right|3,505||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(39480)||1981 DU|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,161|| align=right|6,54|| align=right|3,454||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39481)||1981 DP1|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,132|| align=right|6,68|| align=right|3,506||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39482)||1981 DD2|| align=right|14,3|| align=right|3,042|| align=right|0,079|| align=right|7,71|| align=right|5,305||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39483)||1981 DW2|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,117|| align=right|5,93|| align=right|3,507||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39484)||1981 DP3|| align=right|14,4|| align=right|3,035|| align=right|0,034|| align=right|9,68|| align=right|5,286||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39485)||1981 EO3|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,204|| align=right|15,16|| align=right|4,192||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39486)||1981 ET5|| align=right|14,7|| align=right|2,577|| align=right|0,055|| align=right|10,80|| align=right|4,135||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39487)||1981 EC6|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,229|| align=right|8,90|| align=right|3,729||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39488)||1981 EM6|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,129|| align=right|13,08|| align=right|4,170||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39489)||1981 EU6|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,292|| align=right|7,97|| align=right|3,527||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39490)||1981 EQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,995|| align=right|0,060|| align=right|8,27|| align=right|5,183||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39491)||1981 EW8|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,203|| align=right|3,64|| align=right|4,134||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39492)||1981 EO10|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,087|| align=right|14,43|| align=right|4,216||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39493)||1981 EV10|| align=right|16,4|| align=right|2,281|| align=right|0,074|| align=right|4,74|| align=right|3,444||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39494)||1981 EM11|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,066|| align=right|6,03|| align=right|3,489||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39495)||1981 EP11|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,228|| align=right|5,54|| align=right|3,443||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39496)||1981 EM14|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,008|| align=right|7,34|| align=right|4,165||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39497)||1981 EB18|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,151|| align=right|4,02|| align=right|4,140||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39498)||1981 EH25|| align=right|16,0|| align=right|2,598|| align=right|0,113|| align=right|4,56|| align=right|4,187||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39499)||1981 EJ29|| align=right|13,9|| align=right|3,018|| align=right|0,044|| align=right|9,68|| align=right|5,243||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39500)||1981 EK30|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,102|| align=right|6,13|| align=right|3,476||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov